

Geografia

Brasile
Santa Filomena – comune dello Stato del Pernambuco
Santa Filomena – comune dello Stato del Piauí

Italia
Santa Filomena – località (non frazione) di Bivona in provincia di Agrigento
Santa Filomena – località (non frazione) di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo
Santa Filomena – quartiere di Pescara
Santa Filomena – sottofrazione di Chieti Scalo (frazione di Chieti)

Santi
Santa Filomena da San Severino Marche, Vergine e Martire
Santa Filomena di Roma, Vergine e Martire.
Santa Filomena da Santa Severina.